Тарджони-Тоццетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тарджони-Тоццетти, Адольфо — итальянский естествоиспытатель и энтомолог.
 Тарджони-Тоццетти, Оттавиано (1755—1826) — итальянский ботаник и врач.